Катраница може да се односи на:

 Катраница (Еордеја), насељено место у општини Еордеја, Грчка
 Катраница (Смољан), насељено место у општини Смољан, Бугарска